Karl Odermatt (Lucerna, 17 de dezembro de 1942) é um ex-futebolista e treinador suíço que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Karl Odermatt fez parte do elenco da Seleção Suíça na Copa do Mundo de 1966.

Ligações externas 
Perfil em Fifa.com 

Naturais de Lucerna
Futebolistas da Suíça
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1966
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol